Gimnasia y Esgrima hace referencia a varios artículos:

Instituciones deportivas de Argentina
 Club de Gimnasia y Esgrima (Buenos Aires)
 Club de Gimnasia y Esgrima La Plata
 Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Jujuy)
 Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Mendoza), fundado en 1908.
 Club Atlético Gimnasia y Esgrima (Santa Fe), conocido como Gimnasia de Ciudadela.
 Club de Gimnasia y Esgrima (Mendoza), fundado en 1890.
 Club de Gimnasia y Esgrima (Santa Fe), conocido como Gimnasia de 4 de Enero.
 Club Gimnasia y Esgrima (Comodoro Rivadavia)
 Club Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay)
 Club Gimnasia y Esgrima de Rosario
 Club Gimnasia y Esgrima y Pedernera Unidos'''